|-
|(87751)||2000 SA74|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,144|| align=right|5,12|| align=right|4,232||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87752)||2000 SH74|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,319|| align=right|13,58|| align=right|4,264||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87753)||2000 SS75|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,112|| align=right|7,26|| align=right|4,431||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87754)||2000 SA76|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,049|| align=right|6,06|| align=right|4,109||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87755)||2000 SU80|| align=right|14,9|| align=right|3,184|| align=right|0,107|| align=right|11,94|| align=right|5,680||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87756)||2000 SK81|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,104|| align=right|5,66|| align=right|4,660||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87757)||2000 SN84|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,172|| align=right|2,44|| align=right|4,426||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87758)||2000 SL85|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,213|| align=right|14,42|| align=right|4,508||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87759)||2000 SC88|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,177|| align=right|6,52|| align=right|5,566||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87760)||2000 SF88|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,152|| align=right|6,50|| align=right|4,655||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87761)||2000 SG89|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,160|| align=right|13,35|| align=right|4,271||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87762)||2000 SN89|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,099|| align=right|10,12|| align=right|5,118||MBA||29. september 2000||Nacogdoches||W. D. Bruton; G. Rodgers
|-
|(87763)||2000 SL90|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,062|| align=right|13,79|| align=right|4,228||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87764)||2000 SW90|| align=right|13,5|| align=right|3,249|| align=right|0,044|| align=right|21,00|| align=right|5,856||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87765)||2000 SZ90|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,161|| align=right|21,01|| align=right|5,489||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87766)||2000 SF91|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,130|| align=right|11,34|| align=right|4,408||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87767)||2000 SZ91|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,080|| align=right|10,76|| align=right|5,375||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87768)||2000 SC92|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,063|| align=right|14,21|| align=right|5,747||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87769)||2000 SC94|| align=right|14,9|| align=right|2,941|| align=right|0,150|| align=right|15,06|| align=right|5,042||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87770)||2000 SB95|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,115|| align=right|10,47|| align=right|5,355||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87771)||2000 SB96|| align=right|15,7|| align=right|2,712|| align=right|0,129|| align=right|4,85|| align=right|4,465||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87772)||2000 SQ97|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,155|| align=right|5,56|| align=right|4,135||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87773)||2000 SR98|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,141|| align=right|4,10|| align=right|4,310||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87774)||2000 SO99|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,041|| align=right|4,01|| align=right|4,481||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87775)||2000 SZ100|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,202|| align=right|13,26|| align=right|4,421||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87776)||2000 SK104|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|4,02|| align=right|4,668||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87777)||2000 SR107|| align=right|16,2|| align=right|2,723|| align=right|0,105|| align=right|1,13|| align=right|4,493||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87778)||2000 SU107|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,035|| align=right|4,09|| align=right|4,640||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87779)||2000 SY108|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,092|| align=right|2,28|| align=right|4,347||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87780)||2000 SM111|| align=right|15,0|| align=right|3,100|| align=right|0,187|| align=right|6,86|| align=right|5,456||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87781)||2000 SP111|| align=right|15,9|| align=right|2,780|| align=right|0,130|| align=right|2,10|| align=right|4,635||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87782)||2000 SF114|| align=right|14,5|| align=right|2,727|| align=right|0,173|| align=right|10,38|| align=right|4,502||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87783)||2000 SH114|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,204|| align=right|2,66|| align=right|4,060||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87784)||2000 SC115|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,154|| align=right|5,08|| align=right|4,483||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87785)||2000 SW115|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,285|| align=right|4,18|| align=right|4,133||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87786)||2000 SV116|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,216|| align=right|4,61|| align=right|4,148||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87787)||2000 SV117|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,145|| align=right|4,01|| align=right|4,258||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87788)||2000 SX117|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,209|| align=right|3,50|| align=right|4,527||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87789)||2000 SN120|| align=right|14,2|| align=right|3,428|| align=right|0,060|| align=right|11,70|| align=right|6,347||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87790)||2000 SS120|| align=right|13,6|| align=right|2,627|| align=right|0,146|| align=right|9,65|| align=right|4,258||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87791)||2000 SJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,180|| align=right|5,60|| align=right|4,574||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87792)||2000 SG124|| align=right|16,0|| align=right|2,689|| align=right|0,208|| align=right|3,21|| align=right|4,409||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87793)||2000 SN127|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|5,71|| align=right|4,531||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87794)||2000 SQ127|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,113|| align=right|4,37|| align=right|4,410||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87795)||2000 SZ127|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,095|| align=right|11,47|| align=right|5,319||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87796)||2000 SD128|| align=right|15,3|| align=right|2,902|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,942||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87797)||2000 SF130|| align=right|14,8|| align=right|2,923|| align=right|0,094|| align=right|14,83|| align=right|4,997||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87798)||2000 SG130|| align=right|15,5|| align=right|2,625|| align=right|0,114|| align=right|13,33|| align=right|4,253||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87799)||2000 SP130|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,165|| align=right|12,03|| align=right|4,296||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87800)||2000 SK131|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,135|| align=right|12,28|| align=right|4,280||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87801)||2000 SC132|| align=right|14,0|| align=right|3,226|| align=right|0,089|| align=right|14,46|| align=right|5,794||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87802)||2000 SO132|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,110|| align=right|14,32|| align=right|4,367||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87803)||2000 SE137|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,194|| align=right|12,12|| align=right|4,200||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87804)||2000 SS137|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,168|| align=right|11,14|| align=right|4,418||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87805)||2000 SK140|| align=right|14,7|| align=right|2,805|| align=right|0,022|| align=right|4,65|| align=right|4,698||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87806)||2000 SR140|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,108|| align=right|2,86|| align=right|4,355||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87807)||2000 SZ141|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,056|| align=right|5,40|| align=right|4,518||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87808)||2000 SO142|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,159|| align=right|15,94|| align=right|5,575||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87809)||2000 SE143|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,146|| align=right|4,01|| align=right|5,543||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87810)||2000 SE145|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,198|| align=right|4,11|| align=right|4,331||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87811)||2000 SO145|| align=right|13,0|| align=right|3,967|| align=right|0,220|| align=right|12,70|| align=right|7,900||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87812)||2000 SL146|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,216|| align=right|17,03|| align=right|5,593||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87813)||2000 SC147|| align=right|15,1|| align=right|3,239|| align=right|0,126|| align=right|4,12|| align=right|5,829||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87814)||2000 SG154|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,207|| align=right|5,07|| align=right|5,548||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87815)||2000 SR155|| align=right|16,0|| align=right|2,625|| align=right|0,240|| align=right|5,12|| align=right|4,253||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87816)||2000 SA156|| align=right|14,7|| align=right|3,236|| align=right|0,108|| align=right|4,14|| align=right|5,819||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87817)||2000 SF157|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,177|| align=right|14,20|| align=right|4,275||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87818)||2000 SS157|| align=right|15,5|| align=right|2,683|| align=right|0,036|| align=right|5,30|| align=right|4,393||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87819)||2000 SZ161|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,127|| align=right|11,93|| align=right|5,416||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87820)||2000 SD162|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|12,60|| align=right|4,237||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87821)||2000 ST162|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,142|| align=right|7,12|| align=right|4,143||MBA||30. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(87822)||2000 SB165|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,118|| align=right|16,26|| align=right|4,680||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87823)||2000 SA167|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,157|| align=right|7,75|| align=right|4,532||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87824)||2000 SG167|| align=right|14,8|| align=right|2,724|| align=right|0,209|| align=right|7,71|| align=right|4,494||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87825)||2000 SF168|| align=right|15,9|| align=right|2,735|| align=right|0,127|| align=right|9,05|| align=right|4,521||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87826)||2000 SM168|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,158|| align=right|11,33|| align=right|4,632||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87827)||2000 SB170|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,093|| align=right|5,96|| align=right|4,600||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87828)||2000 SS170|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,219|| align=right|13,68|| align=right|4,469||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87829)||2000 SA173|| align=right|13,9|| align=right|2,700|| align=right|0,043|| align=right|20,78|| align=right|4,437||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87830)||2000 SL173|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,078|| align=right|12,15|| align=right|4,400||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87831)||2000 SY174|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,211|| align=right|6,06|| align=right|4,184||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87832)||2000 SD178|| align=right|15,1|| align=right|2,864|| align=right|0,134|| align=right|4,80|| align=right|4,846||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87833)||2000 SL178|| align=right|14,4|| align=right|2,799|| align=right|0,032|| align=right|12,31|| align=right|4,682||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87834)||2000 SD179|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,095|| align=right|5,32|| align=right|4,116||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87835)||2000 SE182|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,206|| align=right|7,33|| align=right|4,093||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87836)||2000 SH183|| align=right|14,0|| align=right|3,252|| align=right|0,014|| align=right|10,88|| align=right|5,862||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87837)||2000 SK186|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,108|| align=right|6,98|| align=right|4,332||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87838)||2000 SA187|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,194|| align=right|12,99|| align=right|4,183||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87839)||2000 SX190|| align=right|15,6|| align=right|2,756|| align=right|0,084|| align=right|3,73|| align=right|4,575||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87840)||2000 SW193|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,131|| align=right|5,74|| align=right|4,280||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87841)||2000 SU198|| align=right|16,1|| align=right|2,685|| align=right|0,078|| align=right|2,47|| align=right|4,399||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87842)||2000 SW199|| align=right|16,0|| align=right|2,751|| align=right|0,127|| align=right|6,81|| align=right|4,562||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87843)||2000 SH202|| align=right|15,5|| align=right|2,748|| align=right|0,096|| align=right|9,02|| align=right|4,553||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87844)||2000 SS203|| align=right|15,6|| align=right|3,052|| align=right|0,095|| align=right|1,91|| align=right|5,330||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87845)||2000 SG208|| align=right|15,7|| align=right|3,040|| align=right|0,207|| align=right|1,50|| align=right|5,301||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87846)||2000 SS209|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,092|| align=right|7,40|| align=right|4,554||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87847)||2000 SM210|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,179|| align=right|10,70|| align=right|5,517||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87848)||2000 SJ212|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,172|| align=right|8,42|| align=right|5,481||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87849)||2000 SR212|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,258|| align=right|9,81|| align=right|5,314||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87850)||2000 SP213|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,301|| align=right|13,88|| align=right|4,218||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87851)||2000 SD218|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,264|| align=right|11,93|| align=right|4,413||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87852)||2000 SP219|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,126|| align=right|10,26|| align=right|4,575||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87853)||2000 SW219|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,176|| align=right|12,14|| align=right|4,073||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87854)||2000 SY219|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,164|| align=right|9,74|| align=right|4,580||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87855)||2000 SB220|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,162|| align=right|7,13|| align=right|4,162||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87856)||2000 SM220|| align=right|16,0|| align=right|2,711|| align=right|0,189|| align=right|13,76|| align=right|4,464||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87857)||2000 SD222|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,295|| align=right|14,26|| align=right|4,127||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87858)||2000 ST225|| align=right|15,8|| align=right|2,793|| align=right|0,244|| align=right|7,90|| align=right|4,666||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87859)||2000 SX225|| align=right|13,1|| align=right|3,121|| align=right|0,190|| align=right|17,09|| align=right|5,512||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87860)||2000 SR226|| align=right|15,4|| align=right|2,768|| align=right|0,186|| align=right|13,57|| align=right|4,606||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87861)||2000 SH229|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,056|| align=right|2,93|| align=right|4,364||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87862)||2000 SJ231|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,020|| align=right|5,08|| align=right|4,842||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87863)||2000 SE234|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,053|| align=right|11,54|| align=right|5,458||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87864)||2000 SQ238|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,140|| align=right|7,83|| align=right|4,573||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87865)||2000 SK240|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,211|| align=right|27,76|| align=right|4,144||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87866)||2000 SB243|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,110|| align=right|4,18|| align=right|4,213||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87867)||2000 SJ245|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,127|| align=right|5,62|| align=right|5,543||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87868)||2000 SR251|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,056|| align=right|3,23|| align=right|5,437||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87869)||2000 SD256|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,038|| align=right|6,12|| align=right|4,480||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87870)||2000 SQ257|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,105|| align=right|4,19|| align=right|4,630||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87871)||2000 SX262|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,194|| align=right|5,85|| align=right|4,462||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87872)||2000 SE268|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,168|| align=right|16,35|| align=right|4,294||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87873)||2000 SH269|| align=right|14,9|| align=right|2,851|| align=right|0,119|| align=right|5,86|| align=right|4,814||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87874)||2000 SW269|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,154|| align=right|9,94|| align=right|4,596||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87875)||2000 ST270|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,088|| align=right|11,53|| align=right|4,687||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87876)||2000 SB271|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,168|| align=right|9,60|| align=right|4,345||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87877)||2000 SS273|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,131|| align=right|1,57|| align=right|5,367||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87878)||2000 SG275|| align=right|15,5|| align=right|2,757|| align=right|0,205|| align=right|13,66|| align=right|4,576||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87879)||2000 SH275|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|5,468||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87880)||2000 SO276|| align=right|15,2|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|10,26|| align=right|5,490||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87881)||2000 SC277|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,213|| align=right|15,55|| align=right|4,479||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87882)||2000 SN278|| align=right|14,1|| align=right|3,018|| align=right|0,029|| align=right|10,47|| align=right|5,242||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87883)||2000 SO278|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,192|| align=right|22,02|| align=right|5,636||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87884)||2000 SN279|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,027|| align=right|6,66|| align=right|4,637||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87885)||2000 SF283|| align=right|16,5|| align=right|2,663|| align=right|0,134|| align=right|9,27|| align=right|4,346||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87886)||2000 SJ285|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,158|| align=right|9,01|| align=right|4,366||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87887)||2000 SS286|| align=right|15,5|| align=right|2,755|| align=right|0,116|| align=right|8,38|| align=right|4,571||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87888)||2000 ST287|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,158|| align=right|12,76|| align=right|4,364||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87889)||2000 SA288|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,212|| align=right|11,69|| align=right|4,293||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87890)||2000 SE288|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,262|| align=right|7,83|| align=right|4,587||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87891)||2000 SW290|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,032|| align=right|5,24|| align=right|4,407||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87892)||2000 SS292|| align=right|13,5|| align=right|2,932|| align=right|0,017|| align=right|10,89|| align=right|5,020||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87893)||2000 SL293|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,133|| align=right|8,70|| align=right|4,566||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87894)||2000 SF295|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,097|| align=right|13,50|| align=right|4,194||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87895)||2000 SP298|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,180|| align=right|13,91|| align=right|4,272||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87896)||2000 SE300|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,137|| align=right|3,03|| align=right|4,503||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87897)||2000 SH300|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,127|| align=right|3,28|| align=right|4,526||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87898)||2000 SC305|| align=right|14,6|| align=right|3,170|| align=right|0,039|| align=right|8,15|| align=right|5,643||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87899)||2000 SH306|| align=right|14,2|| align=right|2,711|| align=right|0,127|| align=right|10,76|| align=right|4,462||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87900)||2000 SJ306|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,057|| align=right|9,06|| align=right|5,425||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87901)||2000 SN306|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,095|| align=right|8,02|| align=right|4,585||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87902)||2000 SQ307|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,165|| align=right|11,75|| align=right|4,108||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87903)||2000 ST308|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,204|| align=right|6,11|| align=right|4,165||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87904)||2000 SR309|| align=right|15,7|| align=right|2,637|| align=right|0,166|| align=right|6,62|| align=right|4,281||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87905)||2000 SH310|| align=right|13,7|| align=right|2,745|| align=right|0,217|| align=right|15,95|| align=right|4,548||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87906)||2000 SP310|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,035|| align=right|21,05|| align=right|4,344||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87907)||2000 SQ310|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,074|| align=right|22,03|| align=right|4,162||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87908)||2000 SJ311|| align=right|14,1|| align=right|2,683|| align=right|0,091|| align=right|21,15|| align=right|4,395||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87909)||2000 SH312|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,161|| align=right|14,03|| align=right|4,199||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87910)||2000 SV312|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,137|| align=right|13,12|| align=right|4,112||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87911)||2000 SZ312|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,112|| align=right|14,21|| align=right|4,342||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87912)||2000 SS313|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,140|| align=right|11,51|| align=right|4,506||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87913)||2000 SU313|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,245|| align=right|12,17|| align=right|4,359||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87914)||2000 SY313|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,179|| align=right|11,46|| align=right|4,270||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87915)||2000 SB315|| align=right|15,1|| align=right|2,681|| align=right|0,067|| align=right|13,02|| align=right|4,388||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87916)||2000 SH315|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,153|| align=right|11,67|| align=right|4,574||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87917)||2000 SF316|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,108|| align=right|20,20|| align=right|5,679||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87918)||2000 SQ316|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,073|| align=right|13,96|| align=right|4,185||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87919)||2000 SZ316|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,099|| align=right|15,02|| align=right|5,767||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87920)||2000 SM317|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,057|| align=right|13,83|| align=right|5,476||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87921)||2000 SC318|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,293|| align=right|12,51|| align=right|4,373||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87922)||2000 SM318|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,137|| align=right|13,37|| align=right|5,372||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87923)||2000 SV318|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,243|| align=right|11,92|| align=right|4,252||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87924)||2000 SB319|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,170|| align=right|14,32|| align=right|4,236||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87925)||2000 SG319|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|11,96|| align=right|4,147||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87926)||2000 SZ319|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,227|| align=right|24,75|| align=right|5,644||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87927)||2000 SN321|| align=right|16,9|| align=right|2,662|| align=right|0,094|| align=right|1,53|| align=right|4,342||MBA||28. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87928)||2000 SB328|| align=right|15,5|| align=right|2,814|| align=right|0,155|| align=right|6,70|| align=right|4,720||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87929)||2000 SA331|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,120|| align=right|8,90|| align=right|4,433||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87930)||2000 SS333|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,282|| align=right|7,24|| align=right|4,037||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87931)||2000 ST333|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,183|| align=right|14,26|| align=right|4,201||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87932)||2000 SW343|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,125|| align=right|13,59|| align=right|4,210||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87933)||2000 SL346|| align=right|15,7|| align=right|2,801|| align=right|0,107|| align=right|2,21|| align=right|4,687||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(87934)||2000 SF347|| align=right|13,4|| align=right|2,651|| align=right|0,089|| align=right|21,31|| align=right|4,316||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87935)||2000 SG347|| align=right|13,7|| align=right|2,693|| align=right|0,092|| align=right|21,02|| align=right|4,418||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87936)||2000 SG350|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,091|| align=right|15,00|| align=right|4,288||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87937)||2000 SM350|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,166|| align=right|14,93|| align=right|4,297||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87938)||2000 SL351|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,298|| align=right|11,25|| align=right|4,175||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87939)||2000 SF353|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,143|| align=right|12,60|| align=right|4,550||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87940)||2000 SQ354|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,100|| align=right|15,02|| align=right|4,300||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87941)||2000 SG356|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,148|| align=right|12,05|| align=right|5,359||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87942)||2000 SP356|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,129|| align=right|15,45|| align=right|4,281||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87943)||2000 SM357|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,201|| align=right|13,90|| align=right|4,049||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87944)||2000 SZ357|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,144|| align=right|18,41|| align=right|5,761||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87945)||2000 SQ358|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|14,03|| align=right|4,227||MBA||24. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87946)||2000 SW359|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,036|| align=right|2,17|| align=right|4,631||MBA||26. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87947)||2000 SJ360|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,126|| align=right|14,12|| align=right|4,412||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87948)||2000 SY361|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,169|| align=right|4,22|| align=right|4,290||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87949)||2000 SR362|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,094|| align=right|9,90|| align=right|4,649||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87950)||2000 SG367|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,101|| align=right|14,52|| align=right|4,262||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87951)||2000 SZ368|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,198|| align=right|11,17|| align=right|4,415||MBA||22. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87952)||2000 SV369|| align=right|16,8|| align=right|2,568|| align=right|0,259|| align=right|7,32|| align=right|4,115||MBA||24. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87953)||2000 SC370|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,124|| align=right|7,25|| align=right|4,229||MBA||24. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|87954 Tomkaye||2000 TK|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,185|| align=right|12,03|| align=right|4,177||MBA||2. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(87955)||2000 TL4|| align=right|14,9|| align=right|2,767|| align=right|0,172|| align=right|6,12|| align=right|4,602||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87956)||2000 TM4|| align=right|14,2|| align=right|3,935|| align=right|0,227|| align=right|2,28|| align=right|7,806||HLD||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87957)||2000 TQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,071|| align=right|7,00|| align=right|4,668||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87958)||2000 TS15|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,085|| align=right|4,58|| align=right|4,655||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87959)||2000 TF18|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,086|| align=right|13,79|| align=right|4,700||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87960)||2000 TU19|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,123|| align=right|14,00|| align=right|4,243||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87961)||2000 TV19|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,158|| align=right|11,71|| align=right|4,095||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87962)||2000 TB20|| align=right|14,4|| align=right|3,172|| align=right|0,090|| align=right|10,73|| align=right|5,647||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87963)||2000 TK21|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,057|| align=right|11,12|| align=right|5,658||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87964)||2000 TM28|| align=right|15,2|| align=right|2,845|| align=right|0,099|| align=right|3,96|| align=right|4,798||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87965)||2000 TX28|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,161|| align=right|12,87|| align=right|4,260||MBA||6. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(87966)||2000 TX32|| align=right|15,7|| align=right|2,776|| align=right|0,096|| align=right|5,61|| align=right|4,624||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87967)||2000 TR33|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,143|| align=right|13,84|| align=right|4,580||MBA||5. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87968)||2000 TS33|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,191|| align=right|13,98|| align=right|4,349||MBA||5. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87969)||2000 TV37|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,269|| align=right|12,05|| align=right|4,409||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87970)||2000 TT38|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,215|| align=right|8,59|| align=right|4,142||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87971)||2000 TW38|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,036|| align=right|16,45|| align=right|5,469||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87972)||2000 TJ39|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,043|| align=right|11,87|| align=right|5,132||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87973)||2000 TX39|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,105|| align=right|13,12|| align=right|4,318||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87974)||2000 TR41|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,248|| align=right|15,86|| align=right|4,331||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87975)||2000 TR42|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,048|| align=right|11,10|| align=right|5,367||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87976)||2000 TP43|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,109|| align=right|14,13|| align=right|4,579||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87977)||2000 TY43|| align=right|15,7|| align=right|2,741|| align=right|0,129|| align=right|2,87|| align=right|4,538||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87978)||2000 TG44|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,179|| align=right|6,30|| align=right|4,029||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87979)||2000 TL45|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,106|| align=right|11,24|| align=right|5,117||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87980)||2000 TT53|| align=right|16,2|| align=right|2,727|| align=right|0,174|| align=right|2,10|| align=right|4,504||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87981)||2000 TS55|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,231|| align=right|14,10|| align=right|4,338||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87982)||2000 TA57|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,169|| align=right|15,17|| align=right|4,386||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87983)||2000 TB57|| align=right|15,2|| align=right|3,046|| align=right|0,129|| align=right|11,95|| align=right|5,315||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87984)||2000 TP57|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,259|| align=right|8,04|| align=right|4,030||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87985)||2000 TJ58|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,188|| align=right|4,60|| align=right|4,274||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87986)||2000 TD59|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,168|| align=right|13,79|| align=right|4,288||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87987)||2000 TF59|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|13,67|| align=right|4,406||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87988)||2000 TZ62|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,172|| align=right|5,84|| align=right|4,252||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87989)||2000 UG1|| align=right|13,9|| align=right|2,839|| align=right|0,170|| align=right|13,03|| align=right|4,784||MBA||21. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(87990)||2000 UV4|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,079|| align=right|1,20|| align=right|4,846||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87991)||2000 UK6|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,153|| align=right|3,87|| align=right|4,533||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87992)||2000 UL7|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,108|| align=right|2,09|| align=right|4,622||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87993)||2000 UM10|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,319|| align=right|13,11|| align=right|4,670||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87994)||2000 UA11|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,058|| align=right|9,35|| align=right|5,109||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87995)||2000 UF12|| align=right|15,8|| align=right|2,748|| align=right|0,093|| align=right|3,64|| align=right|4,554||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87996)||2000 UP21|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,109|| align=right|4,23|| align=right|4,677||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87997)||2000 UG24|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,123|| align=right|5,07|| align=right|4,504||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87998)||2000 UY27|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|4,659||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87999)||2000 UX28|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,083|| align=right|9,86|| align=right|5,104||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88000)||2000 UB36|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,167|| align=right|14,44|| align=right|4,316||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov